Can Gibert (Aiguaviva), masia del municipi d'Aiguaviva (Gironès) 
 Can Gibert (Arenys de Munt), masia al sud-oest del terme d'Arenys de Munt protegida com a bé cultural d'interès local
 Can Gibert (Monistrol de Montserrat), edifici entre mitgeres a Monistrol de Montserrat (Bages) 
 Can Gibert (Sant Cebrià de Vallalta), masia del municipi de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) 
 Can Gibert de Dalt, masia del municipi de Rellinars (Vallès Occidental) 
 Turó de Can Gibert, muntanya al municipi de Tordera, a la comarca del Maresme